Боже́ственная коме́дия:
 Божественная комедия () — поэма Данте Алигьери (1308—1321).
 Божественная комедия (спектакль) — спектакль по пьесе Исидора Штока в постановке Театра кукол им. С. В. Образцова (1961).

См. также